Folgende Liste sortiert Länder nach ihrem Export von Autos und Automobilteilen im Jahre 2017 in US-Dollar.

Export von Autos (2017) 
Die 20 Länder mit den höchsten Autoexporten (nur PKW ohne Busse oder Lastwagen) in Mrd. US-Dollar.

Export von Automobilteilen (2017) 
Die 20 Länder mit den höchsten Exporten von Automobilteilen in Mrd. US-Dollar.

Einzelnachweise 

!
Liste (Automobil)
Automobilexporte